Olympique de Marseille (OM) is een Franse voetbalclub uit Marseille, die in de volksmond l'OM wordt genoemd. De club won reeds diverse keren het landskampioenschap en de beker van Frankrijk. De club won in 1993 de eerste editie van de UEFA Champions League en is tot nu toe de enige Franse club die dit toernooi won. De volksclub heeft een zeer sterke binding met haar aanhang en verkoopt jaarlijks minimaal zo'n 360.000 voetbalshirts. Geen enkele andere club speelde langer in de hoogste klasse dan Olympique de Marseille. De aartsrivaal van Olympique de Marseille is Paris Saint-Germain. Wedstrijden tussen beide clubs staan bekend als Le Classique.

Geschiedenis 

De Franse club Olympique de Marseille is een voetbalclub met een lange historie. Het eerste landskampioenschap werd behaald in 1937. Daarna volgden nog acht landstitels. De voorlaatste werd behaald in het seizoen 1991/92. Na het omkoopschandaal werd de landstitel van 1992/93 immers terug afgenomen. OM keerde in 1996 op het hoogste niveau terug na twee (verplichte) seizoenen in de Division 2 (tweede niveau). Het was echter tot 2010 wachten op een nieuwe landstitel. In de clubhistorie werd tienmaal het landskampioenschap, eenmaal de Ligue 2, tienmaal de Coupe de France, driemaal de Coupe de la Ligue, driemaal de Trophée des Champions, eenmaal de UEFA Champions League en tweemaal de UEFA Intertoto Cup gewonnen. Sinds 17 oktober 2016 is Olympique de Marseille in handen van de Amerikaanse zakenmagnaat Frank McCourt.

Erelijst

Grote toernooien

Kleine toernooien

Clubcultuur

Supporters 
Olympique de Marseille staat er om bekend enkele fanatieke supporterskernen te hebben. De club en haar supporters zijn onafscheidelijk. De club maakt een groot deel uit van de lokale cultuur en beïnvloedt het leven van veel huishoudens in Marseille en omstreken. Het waren de supporters die in de jaren '20 de werkzaamheden aan het stadion betaalden en sindsdien geniet Marseille bekendheid als de grootste Franse volksclub met de Ultra's als bloedfanatieke aanhang. De Ultra's subgroepen CU'84 in het zuidvak en de Dodgers uit het noordvak staan bekend als de meest fanatieke en invloedrijke supporters. De club kent ook een grote aanhang in het buitenland: Er zijn fanclubs in Zwitserland, België, de Verenigde Staten, Canada en Rusland. De grootste populariteit kent l'OM in Noord-Afrika, waar de club qua populariteit boven clubs als FC Barcelona en Manchester United staat.

Toeschouwers

Eerste Elftal

Selectie 

Laatste update: 7/3/2023

Overzichtslijsten

Eindklasseringen

L'OM in Europa 

Olympique de Marseille speelt sinds 1962 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Olympique de Marseille heeft gewonnen zijn dik gedrukt:

Champions League (11x)
1992/93, 1999/00, 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2020/21, 2022/23
Europacup I (5x)
1971/72, 1972/73, 1989/90, 1990/91, 1991/92
Europa League (6x)
2009/10, 2012/13, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2021/22
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (3x)
1969/70, 1976/77, 1987/88
UEFA Cup (9x)
1973/74, 1975/76, 1994/95, 1998/99, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (2x)
2005, 2006
Jaarbeursstedenbeker (3x)
1962/63, 1968/69, 1970/71

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 52 (14-12-2022)

Bekende (oud-)trainers

Bekende (oud-)spelers

Externe link 
 Officiële website van Olympique de Marseille

 
Franse omnisportvereniging